Кей Нісікорі здобув титул, у фіналі перемігши Майкла Макклуна 6–4, 6-1.

Сіяні гравці 
Всі сіяні тенісисти виходять без боротьби в друге коло.

  Фернандо Ромболі (чвертьфінал)
  Рікардіс Беранкіс (півфінал)

  Гільємо Рівера (чвертьфінал) 
  Кей Нісікорі (Чемпіон)

Основна сітка

Фінальна частина 

Sony Ericsson Open